Ранчо ел Палмар има више значења:

 Ранчо ел Палмар, Ла Финка (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Палмар (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Палмар (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Палмар (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику